Холука има више значења:

 Холука (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Холука (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику